XI Brygada Piechoty (II RP) – Wojsko Polskie II RP (1919-1921)
 11 Brygada Strzelców URL
 11 Brygada Piechoty (UHA)